A centrale nucleare di Shidaowan possono riferirsi due centrali nucleari situate presso la città di Weihai, nella provincia dello Shandong in Cina. 

Il termine può riferirsi a:

Centrale nucleare di Shidaowan (HTR-PM) che è costituita da reattori di tipo HTR-PM
Centrale nucleare di Shidaowan (PWR) che è costituita da reattori di tipo CAP1000 e CAP1400